В США насчитывается 7 округов с названием Льюис ():
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Айдахо, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Вашингтон, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Айдахо, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Нью-Йорк, США.
 Льюис — административно-территориальный округ в штате Теннесси, США.